Пиневич — фамилия.

 Пиневич, Александр Васильевич — профессор, доктор биологических наук, заведующий кафедрой микробиологии СПбГУ.
 Пиневич, Анатолий Васильевич (1921—1997) — советский певец, солист Московского театра оперетты, заслуженный артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны.
 Пиневич, Дмитрий Леонидович (род. 1967) — белорусский врач, специалист в области организации здравоохранения, государственный деятель.